No More Mr. Nice Guy (album Steve'a Warinera)
 No More Mr. Nice Guy (album Gang Starr)
 No More Mr. Nice Guy (singel Alice Coopera)